Klubbin (Kunoy), berg op Faeröer met een hoogte van 644 meter
 Klubbin (Fugloy), berg op Faeröer met een hoogte van 621 meter
 Klubbin (Kalsoy), berg op Faeröer met een hoogte van 551 meter
 Klubbin (Vágar), berg op Faeröer met een hoogte van 352 meter